Adel Taarabt (* 24. května 1989 Fes) je marocký profesionální fotbalista, který hraje na pozici středního záložníka za klub Al-Nasr SC ze Spojených arabských emirátů a za marocký národní tým. Na mládežnické úrovni reprezentoval Taarabt Francii.

Přestupy 
 z RC Lens do Tottenham Hotspur FC za 4 000 000 Euro
 z Tottenham Hotspur FC do Queens Park Rangers FC za 1 200 000 Euro
 z Queens Park Rangers FC do Benfica Lisabon zadarmo
 z Benfica Lisabon do Al-Nasr SC zadarmo

Statistiky

Úspěchy

Klubové 
 1× vítěz 2. anglické ligy (2010/11)

 1× vítěz portugalské ligy (2018/19)

 1× vítěz portugalského superpoháru (2019)

Reprezentace 
 1× na APN (2012)

Individuální 
 1× Nejlepší hráč 2. ligy (2010/11)

Reference

Externí odkazy 
 
 Profil hráče na National Football Teams.com 
 Profil hráče na Transfermarkt.com 

Maročtí fotbalisté
Maročtí fotbaloví reprezentanti
Fotbalisté RC Lens
Fotbalisté Tottenhamu Hotspur
Fotbalisté Queens Park Rangers
Fotbalisté Fulhamu
Fotbalisté AC Milán
Fotbalisté FC Janov
Fotbalisté Benfiky Lisabon
Muži
Narození v roce 1989
Žijící lidé
Narození ve Fesu
Narození 24. května